Hermann ou Armínio — líder germânico
 Hermann (Missouri) — cidade do estado de Missouri, Estados Unidos
 10239 Hermann — asteroide

Desambiguação